Oliver Jasen Burke, né le  à Kirkcaldy, est un footballeur international écossais qui joue au poste d'attaquant à Millwall FC, en prêt du Werder Brême.

Biographie

En club 
Lors de la saison 2015-2016, il inscrit deux buts en deuxième division anglaise avec l'équipe de Nottingham.

Le , il s'engage avec le RB Leipzig pour 15 millions d'euros (soit 13 millions de livres sterling), ce qui fait de lui le joueur écossais le plus cher de l'histoire, dépassant les 12 millions de livres sterling déboursés par Aston Villa pour acheter Ross McCormack à Fulham.

Il marque un but le  pour un match nul 1-1 contre le FC Cologne, ce qui fait de lui le premier écossais à marquer en Bundesliga depuis Brian O'Neil pour le VfL Wolfsburg le , soit une durée de 16 ans, 9 mois et 28 jours.

Le , Burke s'engage pour cinq ans avec West Bromwich Albion.

Le , Oliver Burke rejoint le Celtic FC en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il inscrit quatre buts en dix-neuf matchs sous le maillot du club écossais.

De retour à West Bromwich Albion, Burke joue trois matchs avant d'être prêté pour une saison au Deportivo Alavés.

Burke dispute son premier match de Liga le , remplaçant Pere Pons face à Séville. Il inscrit son premier but le  lors d'une victoire 2-1 contre le SD Eibar. L'Écossais participe à trente-deux matchs avec le club espagnol.

Le , Oliver Burke s'engage pour trois ans avec Sheffield United.

En équipe nationale 

Oliver Burke reçoit plusieurs sélections en équipe d'Écosse des moins de 19 ans puis en moins de 20 ans.

Il participe au Festival international espoirs en 2017 et en 2018. 

Burke honore sa première sélection en équipe d'Écosse le  lors d'un match amical contre le Danemark.

Statistiques

Palmarès

En club 
  RB Leipzig
 Vice-champion d'Allemagne en 2017.

  Celtic FC
 Champion d'Écosse en 2019.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international écossais
Joueur du Bradford City AFC
Joueur du Nottingham Forest FC
Joueur du RB Leipzig
Joueur du West Bromwich Albion FC
Joueur du Celtic FC
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur du Sheffield United FC
Joueur du Millwall FC
Joueur du Werder Brême
Naissance en avril 1997
Naissance à Kirkcaldy